Patursson ist der Familienname folgender Personen:

 Erlendur Patursson (1913–1986), färöischer Schriftsteller und Politiker
 Helena Patursson (1864–1916), färöische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Jóannes Patursson (1866–1946), färöischer Bauer, Dichter und Politiker
 Rói Patursson (* 1947), färöischer Schriftsteller und Philosoph
 Sverre Patursson (auch Sverri Patursson; 1871–1960), färöischer Schriftsteller
 Tróndur Patursson (* 1944), färöischer Künstler